Сен-Жанне ():

Топоним 
 Сен-Жанне — коммуна в департаменте Альпы Верхнего Прованса (Франция)
 Сен-Жанне — коммуна в департаменте Приморские Альпы (Франция).